Duda – polskie i ukraińskie nazwisko
 Duda-Gracz (ujednoznacznienie)
 Duda – rzeka w Kolumbii 
 Duda – portugalski piłkarz